Потерянный патруль () — британский фильм 1929 года, режиссёр Уолтер Саммерс
 Потерянный патруль () — американский фильм 1934 года, режиссёр Джона Форд